Hasselt kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Hasselt, kommun i Flandern, Provincie Limburg,

Indonesien 

 Pulau Joronga, ö, Maluku Utara,

Nederländerna 

 Hasselt (ort i Nederländerna), Overijssel, Gemeente Zwartewaterland, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar